Winnica est le nom en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Winnica, dans le powiat de Pułtusk
 du village de Winnica, chef-lieu de cette gmina
 du village de Winnica, dans le powiat de Płock
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Winnica
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Winnica